Lost City (englisch Verlorene Stadt) ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lost City (Kalifornien)
 Lost City (Kentucky)
 Lost City (Oklahoma)
 Lost City (West Virginia)

im Atlantik:
 Lost City (Hydrothermalfeld), ein Tiefseegebiet im Atlantik

in Australien:
 Lost City (Felsformation), Felsformation im Northern Territory

in Südafrika:
 Lost City, Anlage im Freizeitpark Sun City (Südafrika)

Lost City steht für:
 Lost City, Roman von Clive Cussler, siehe Romane von Clive Cussler
 Lost City Radio, Roman von Daniel Alarcón
 The Lost City (1920), US-amerikanisches Serial aus dem Jahr 1920 von E. A. Martin 
 The Lost City (1935), US-amerikanisches Serial aus dem Jahr 1935 von Harry Revier 
 The Lost City (2005), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2005 von Andy García 
 The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2022 von Aaron und Adam Nee (Originaltitel)

Siehe auch:
 Lost Cities, ein Kartenspiel von Reiner Knizia